Remmarstenen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Remmarstenen, Larsmo, Österbotten, 
 Remmarstenen, Nykarleby, Österbotten,

Se även
Remmargrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar